Bajona (Clariana de Cardener), masia del municipi de Clariana de Cardener.
 Bajona (Castellar de la Ribera), masia del municipi de Castellar de la Ribera.